Bloedbad van Baga (2013), 
Bloedbad van Baga (2015),